Ранхель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ранхель, Анхель (род. 1982) — испанский футболист, выступающий за валлийский клуб Суонси Сити.
 Ранхель, Давид (род. 1969) — мексиканский футболист.
 Ранхель, Хосе Висенте (1929—2020) — венесуэльский политик и журналист.
 Ранхель, Эльгабри (род. 1982) — мексиканский футболист, полузащитник.